In der Rugby-Bundesliga 2013/14 spielten 24 Mannschaften in vier regionalen Gruppen. Die Saison startete am 24. August 2013 und endete mit der deutschen Meisterschaft am 21. Juni 2014. Die reguläre Saison endete am 19. April 2014. Eine Woche später begannen die KO-Runden in der Meisterrunde, DRV-Pokal und Liga-Pokal.

Am 21. Juni 2014 gewann der Heidelberger RK im Finale gegen den TV Pforzheim 1834.

Übersicht 

Die Saison 2013/14 wurde im neuen Ligasystem gespielt.

Die erste Phase, die regionale Vorrunde, endete am 2. Oktober 2013. Im Anschluss begann die Qualifikationsphase in den drei Pokalen Meisterrunde, DRV-Pokal und Liga-Pokal. Die besten drei Teams der 1. Bundesliga aus jeder regionalen Gruppe qualifizierten sich direkt für die Meisterrunde. Die letzten der 1. Bundesliga und die besten zwei der 2. Bundesliga qualifizierten sich für den DRV-Pokal. Für die Viert- und Fünftplatzierten der 1. Bundesliga entschied eine Relegationsrunde über die Teilnahme an Meisterrunde oder DRV-Pokal.

In der zweiten Phase spielte nicht mehr jede regionale Gruppe für sich, sondern Nord und Ost gingen in eine Staffel und Süd und West in eine zweite Staffel. In der zweiten Phase wurde nach dem "Jeder-gegen-Jeden"-Prinzip gespielt, wobei Ergebnisse von Teams die in der Vorrunde schon gegeneinander gespielt haben übernommen wurden. Die ersten zwei in der Meisterrunde standen direkt im Viertelfinale der KO-Phase, während die Dritt- bis Sechstplatzierten im Achtelfinale einstiegen. Die Plätze sieben und acht schieden aus.

Regionale Vorrunde 
Legende:

Nord

Ost 

 Dem RK 03 Berlin und dem Berliner SV 1892 wurden je 2 Punkte wegen grober Unsportlichkeit abgezogen.
 Dem USV Potsdam wurden wegen Nichtantretens 2 Punkte abgezogen.

Süd 

 Dem TV Pforzheim 1834 wurden 2 Punkte wegen mangelnder Jugendarbeit abgezogen.
 Dem SC Neuenheim wurden 2 Punkte wegen eines Spielabbruchs abgezogen.

West

Relegation zur Meisterrunde

Meisterrunde

Qualifikationsphase 
Legende:

Nord/Ost 

 Die SG Ricklingen/Wunstorf wurde nach wiederholten Spielabsagen ausgeschlossen.

Süd/West 

 Dem ASV Köln wurden wegen Nichtantretens 2 Punkte abgezogen.

KO-Phase 
Am 21. Juni 2014 wurde der Heidelberger RK zum zehnten Mal Deutscher Meister.

Weblinks 
 rugbyweb.de Archiv

Einzelnachweise 

2013/14
Rugby 2013
Rugby 2014